

Метро

Україна 
 Олексіївська — станція Харківського метрополітену.
 Олексіївська лінія — лінія Харківського метрополітену.

Росія 
 Олексіївська — станція Московського метрополітену.